ТЕС Найробі-Соуз — теплова електростанція в Кенії, розташована у східній частині столиці країни.
 Термінал ЗПГ Соуз Хук - інфраструктурний об`єкт для прийому та регазифікаії зрідженого природного газу, споруджений у великій Британії на заході Уельсу.
 Кліппер-Соуз – офшорне газове родовищу у британському секторі Північного моря.